Гран-при Монако 2018 года (официально Formula 1 Grand Prix de Monaco 2018) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 27 мая 2018 года на трассе Монте-Карло в Монако. Это шестая гонка сезона 2018 года. Победил Даниэль Риккардо.

Свободные заезды

Квалификация 

Примечания
  Ромен Грожан оштрафован на три позиции за столкновение в предыдущей гонке. 
  Макс Ферстаппен не смог попасть в 107% от времени лидера первой сессии, но был допущен к старту по решению стюардов. Также он был штрафован на 15 позиций на стартовой сетке (пять — за внеплановую смену коробки передач и десять — за использование третьего MGU-K).

Гонка 

|-
!colspan="10"|www.formula1.com
|}
Примечания
  Шарль Леклер и Брендон Хартли сошли на 71-м круге, но были классифицированы, так как прошли более 90% дистанции. Хартли завершил свой 70-й круг раньше Леклера, но всё равно классифицировался ниже в протоколе, так как был оштрафован на пять секунд за превышение скорости на пит-лейне.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Ссылки 
 
 

 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира 
 

Гран-при Монако
Спорт в Монако в 2018 году